El apellido López de Ayala puede referirse a:

 Pero López de Ayala (1332-1407), fue un poeta, historiador y estadista español.
 Ignacio López de Ayala (1745/1750-1789), escritor, astrónomo e historiador español.
 Adelardo López de Ayala (1828-1879), dramaturgo español.
 Pilar López de Ayala (1978-), actriz española.
 Bárbara Traver López de Ayala (1992-), fotógrafa española